Brânzan, Brînzan:
 Emilian Brânzan, un senator român (ales în județul Ilfov)
 Ovidiu Brânzan (* 1959, Cluj), un politician român
 Vasile Brânzan (* 1935, Târgu Jiu), un opozant al regimului comunist

Brînzan 
 Ovidiu Brînzan, un deputat român (ales în județul Timiș)

Nume de familie românești